Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2002 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 5 по 9 января 2002 года в Белграде, СР Югославия. В связи с изменениями в формате проведения молодёжного чемпионата мира, все команды получили право играть во втором дивизионе чемпионата мира 2003 года.

Арена 
Все матчи чемпионата прошли в ледовом дворце «Пионир».

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 8 национальных команд — шесть из Европы, по одной из Африки и Северной Америки. Сборная Эстонии пришла из второго дивизиона, Сборная Исландии попала на чемпионат через квалификационный турнир, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+1).

Группа B 

Время местное (UTC+1).

Финальный раунд

Матч за 7-е место 
Время местное (UTC+1).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC+1).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC+1).

Финал 
Время местное (UTC+1).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Игор Томович
 Защитник:  Кирилл Колпаков
 Нападающий:  Александр Петров

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Игор Томович
 Защитники:  Кирилл Колпаков —  Роман Разумовский
 Нападающие:  Александр Петров —  Иван Грасия —  Деян Бугарский

Ссылки 
 Официальные результаты и статистика
 
 

М*3
Хоккей
Хоккей
Третий
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Союзной Республике Югославии
Хоккей